Група А на квалификациите за световното първенство по футбол 2018 в зона УЕФА е квалификационна група на УЕФА за Световно първенство по футбол 2018

Победителят Франция се класира директно за финалите на Световното първенство. Осемте най-добри втори отбори от всичките 9 квалификационни групи се класират за плейофите, където след жребии се определят четири двойки отбори при разменено гостуване. Швеция играе с Италия.

Класиране

Мачове

Източници 

УЕФА Група A